de Lapparent se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Albert-Félix de Lapparent
 Albert-Félix de Lapparent